Matapollos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Daphne gnidium; o 
 el nombre común de la planta Stachys arvensis.